Příjmení Irons nosí více významných osobností:

 Andy Irons (1978–2010) – profesionální surfař
 Frank Irons (1886–1942) – americký atlet
 Jeremy Irons (* 1948) – populární britský herec
 Max Irons (* 1985) – britský filmový herec a model